Ло́ренс () — округ в штате Южная Дакота, США. Административный центр округа — Дедвуд. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человек.

Округ назван в честь Джона Лоренса — дорожного инспектора и судьи Территории Дакота.

География 
По данным Бюро переписи населения США округ имеет общую площадь в  квадратных километров.

Транспорт 
Через округ проходят:

  I-90.
  US 14 ().
   ().
   ().
  .
  .

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 49,5 % мужчин и 50,5 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйств и 6181 семей. Расовый состав: белые — 94,4 %, афроамериканцы — 0,4 %, коренные американцы — 2,0 % и представители двух и более рас — 2,0 %. 2,5 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 19,6 % — жители младше 18 лет, 6,2 % — между 18 и 21 годами, 57,6 % — от 21 до 65 лет и 16,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 41,0 лет. На каждые 100 женщин в Лоренсе приходилось 98,1 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 95,1 мужчины сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 58,7 % представляли собой семьи: 46,6 % совместно проживающих супружеских пар (15,0 % с детьми младше 18 лет); 8,1 % — женщины, проживающие без мужей и 3,9 % — мужчины, проживающие без жён. 41,3 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,19 человека, а средний размер семьи — 2,77 человека. В одиночестве проживали 33,2 % населения, 12,7 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 6,5 % от всего числа семей в Лоренсе и 12,0 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Южной Дакоты